

Film 
 La sottile linea rossa – (The Thin Red Line) film del 1964 di Andrew Marton
 La sottile linea rossa – (The Thin Red Line) film del 1998 di Terrence Malick

Letteratura 
 La sottile linea rossa – (The Thin Red Line) romanzo del 1962 di James Jones sulla Campagna di Guadalcanal

Altro 
 La sottile linea rossa – riferimento alla resistenza del novantatreesimo reggimento Highland nella Guerra di Crimea

Pagine correlate 
The Thin Red Line